Ruido de sables puede referirse a:
Ruido de sables es un rumor o actividad que parecen indicar que los militares planean un golpe de Estado o amenazan con él al Gobierno.
Ruido de sables, en Chile es el nombre dado al descontento expresado por militares el 4 de septiembre de 1924.
Ruido de sables, en España es la denominación de diferentes intentos golpistas que tuvieron lugar en 1980 y 1981, como la denominada «Operación Galaxia» hasta el Golpe del 23-F de 1981.